L'edizione 2006-2007 della Segunda División è cominciata il 27 agosto 2006 e si è conclusa il 17 giugno 2007.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Real Valladolid, UD Almeria e Real Murcia promosse in Primera División.
 UD Vecindario, Lorca Deportiva, SD Ponferradina e Real Madrid Castilla retrocesse in Segunda División B.

Marcatori

Note

Voci correlate
 Primera División 2006-2007 (Spagna)
 Segunda División B 2006-2007 (Spagna)
 Coppa del Re 2006-2007
 Supercoppa di Spagna 2006

Collegamenti esterni 
 

2006-2007